msx steht für:
 Moresada (ISO-639-3-Code), eine der Madang-Adelbert-Range-Sprachen in der Madang Province, Papua-Neuguinea

MSx steht für:
 Stanford MSx, ein Berufstätigen-Weiterbildungsstudium der Stanford University mit dem Abschluss Master of Science in Management

MSX steht für:
 MSX, offener 8-Bit-Heimcomputer-Standard
 Midcourse Space Experiment, US-amerikanischer militärischer Satellit
 Mossendjo Airport (IATA-Code), Flughafen von Mossendjo, Niari-Region, Republik Kongo

Abkürzung